Кубок Чехии по футболу 1997/98 () — стал пятым розыгрышем Кубка Чехии по футболу. Победителем стал «Яблонец-над-Нисоу», который обеспечил себе участие в Кубке обладателей кубков 1998/99.

Участники

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Сезон 1997/98 на сайте jfk-fotbal 
 Официальный сайт 

Спорт в Чехии в 1997 году
Спорт в Чехии в 1998 году
Чехия
1997/1998